Hans Kraay (1936-2017), Nederlands voetballer, trainer en voetbal-analyticus;
 Hans Kraay jr. (1959), Nederlands oud-voetballer en televisiepresentator.